Gerze (district), een Turks district in de provincie Sinop
 Gerze (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gerze
 Gêrzê, arrondissement in China